Miejscowości w Polsce:
 Grudzeń-Kolonia
 Grudzeń-Las